Мирная — топоним:

Белоруссия 
 Мирная — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Мирная — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
Мирная — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края.
Мирная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
Мирная — деревня в Старицком районе Тверской области.
Мирная — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Реки
Мирная (приток Средней Терси) — в Кемеровской области.

См. также 
 Мирная Долина
 Мирная улица
 Пис (река) () — Мирная река (по Брокгаузу и Ефрону) в Канаде.